Sotillo puede referirse a:

 Sotillo de la Adrada, municipio de la provincia de Ávila, España.
 Sotillo de Rioja, localidad del municipio de Redecilla del Campo, provincia de Burgos, España.
 Sotillo de la Ribera, municipio de la provincia de Burgos, España.
 El Sotillo (Ciudad Real), localidad del municipio de Malagón, provincia de Ciudad Real, España.
 El Sotillo (Guadalajara), municipio de la provincia de Guadalajara, España.
 Llanos del Sotillo, localidad del municipio de Andújar, provincia de Jaén, España.
 Sotillo de Cabrera, localidad del municipio de Benuza, provincia de León, España.
 Sotillos de Sabero, localidad del municipio de Sabero, provincia de León, España.
 Sotillo de Cea, localidad del municipio de Sahagún, provincia de León, España.
 Dehesa del Sotillo, localidad del municipio de Villaviciosa de Odón, Comunidad de Madrid, España.
 Sotillo de Boedo, localidad del municipio de Sotobañado y Priorato, provincia de Palencia, España.
 Sotillo (Cantabria), localidad del municipio de Valdeprado del Río, Cantabria, España.
 Sotillo (Segovia), municipio de la provincia de Segovia, España.
 Sotillo del Rincón, municipio de la provincia de Soria, España.
 Sotillo de las Palomas, municipio de la provincia de Toledo, España.
 Sotillo de Sanabria, localidad del municipio de Cobreros, provincia de Zamora, España.
 El Sotillo (Segovia), localidad del municipio de La Lastrilla en la provincia de Segovia, España.
 Municipio Sotillo (Anzoátegui), municipio del estado Estado Anzoátegui, Venezuela.
 Municipio Sotillo (Monagas), municipio del estado Monagas, Venezuela.